Wacław Ołtuszewski (1901–1955) – polski botanik palinolog
 Władysław Ołtuszewski (1855–1922) – polski lekarz foniatra
 Andrzej Ołtuszewski (ur. 1949) – polski samorządowiec